Nahayo ist der Familienname folgender Personen:
 Immaculée Nahayo (* 1948), burundische Politikerin
 Valery Nahayo (* 1984), burundischer Fußballspieler